Солдатская слободка:

 Солдатская слободка — в Керчи.
 Солдатская слободка — в Киеве.

См. также 
 Солдатская слобода